Pierre Daniel (d'Orléans), (1531-1604), un avocat bibliophile, ami de François Viète.
 Pierre Daniel (1931-2009), un ancien responsable de l'enseignement catholique en France
 Pierre Daniel (pasteur) un prédicateur protestant installé à Marseille.

Sous le prénom de Pierre Daniel :
 
 
 Pierre Daniel Huet, né à Caen le  et mort à Paris le , un abbé humaniste du 
 Pierre-Daniel-Augustin Chapelle, né le  à Rouen et mort en 1821, un musicien et compositeur français.
 Pierre-Daniel Martin-Maillefer, né à Nancy en 1798 et décédé à Hyères le , un journaliste et diplomate français.